Чехия на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2007.

Состав 
Главный тренер: Алоис Гадамчик

Матчи

Предварительный раунд

Квалификационный раунд 

Итог матча стал одной из сенсаций чемпионата. Один из фаворитов − сборная Чехии − проиграла немецкой сборной. Весь матч атаки чешской сборной не могли взломать оборону немецкой команды. Две успешные атаки под конец первого и третьего периода принесли победу немцам.

1/4 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира 2007
 Сборная Чехии на ihwc.net
 Сборная Чехии на Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2007
Спорт в Чехии в 2007 году
Сборная Чехии по хоккею с шайбой